Инкижеков — фамилия; имеет женскую форму Инкижекова.
 Инкижеков, Сергей Ефимович — советский государственный и политический деятель, председатель Хакасского областного исполнительного комитета.
 Инкижекова-Грекул, Анастасия Ивановна (род. 1919) — исследователь хакасского языка, кандидат филологических наук.